Michałkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimieras Mikalojus Michałkiewicz (1865–1940), Weihbischof in Vilnius
 Krzysztof Michałkiewicz (* 1953), polnischer Politiker